Церковь Равноапостольной Ольги — приходская церковь Минераловодского благочиннического округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви, расположенная в городе Железноводске Ставропольского края.

Престольный день: 24 июля.

Историческая справка 
В западной части города стоял небольшой молитвенный дом с начала XX века. При советской власти в конце 1940-х годов приходу было позволено перестроить молитвенный дом в церковь. Службы в ней не прекращались.
 
В 1988 году приход принял решение разобрать обветшавший тесный храм и на его месте возвести новый, более вместительный и архитектурно-осмысленный в стиле древнерусского зодчества. Новый храм освятили во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги в 1989 году.

В 1992 церковь перешла в юрисдикцию Русской православной церкви заграницей, а с 1995 — Российской православной автономной церкви.

26 сентября 2005 года после череды судебных разбирательств Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение о том, что храм должен быть возвращён Ставропольской епархии Московского патриархата.

Внешнее и внутреннее убранство 
Кирпичная церковь, во внешних формах в упрощенном виде воспроизводящая облик Царево-Константиновского храма города Суздаль. Бесстолпный пятиглавый четверик с алтарем, притвором и отдельной надвратной звонницей.

Настоятели 
 Иерей Александр Нартов
 Протоиерей Михаил Самохин
 Иерей Роман Переверзев (штатный священник)

Адрес 
357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Карла Маркса, 34

Примечания

Ссылки 
 Церковь в честь святой равноапостольной княгини Ольги в Железноводске
 Храм в Железноводске в честь святой равноапостольной княгини Ольги

Железноводск
Ольги
Железноводск
Железноводск
Здания и сооружения, построенные в 1989 году в России
1980-е годы в Ставропольском крае